Екогомологія — наука про органічність розвитку людини і довкілля. Основи науки опрацьовані д.е.н., проф Злупко С. і його однодумцями з Львівського національного університету починаючи з 80-х років ХХ ст.

Екогомологія залучає широкий спектр економічних, правових, культурних, морально-етичних, етнічних та інших механізмів з метою забезпечити органічність розвитку людини і довкілля на глобальному, регіональному, національному та локальному рівнях.

На економічному факультеті Львівського національного університету читається спеціальний курс «Основи екогомології».

Література 

 Злупко С. Основи екогомології. Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. 2003. 240 с.
 Злупко С. Екогомологія — новий науковий напрям сучасності (причини і умови формування) [Текст] / С. Злупко // Регіональна економіка. — 2004. — № 3. — С. 33-41.

Економіка
Розділи екології